Maladie bactérienne humaine
 Maladie bactérienne animale
 Maladie bactérienne des plantes